Ла-Мата () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 19,20 км². Население — 1023 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Покровителями города считаются святой Хуан Баутиста и Нуэстра Сеньора де лос Долорес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo
 

Муниципалитеты Толедо